Михаил Налётов:
 Налётов, Михаил Иванович (1918—?) — скотник племенного молочного совхоза «Караваево» Костромской области, Герой Социалистического Труда.
 Налётов, Михаил Петрович (1869—1938) — русский изобретатель, создатель первого в мире подводного минного заградителя.
 Налётов, Михаил Семёнович (1923—2004) — полный кавалер ордена Славы.